Roseira steht für:

 Roseira (São Paulo), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo (Bundesstaat)

Roseira ist der Familienname folgender Personen:

 Maria de Belém Roseira (* 1949), portugiesische Juristin und Politiker